Mysterious Island steht für:

 Mysterious Island (1951), US-amerikanisches Serial von Spencer Gordon Bennet 
 Mysterious Island, Originaltitel von Die geheimnisvolle Insel (Film), amerikanisch-britischer Film von Cy Endfield (1961)
 Mysterious Island, Originaltitel von Geheimnisvolle Insel (Fernsehserie), kanadisch-neuseeländische Fernsehserie (1994, 1995)
 Mysterious Island, Originaltitel von Mysterious Island – Die geheimnisvolle Insel, amerikanisch-thailändisch-deutscher Spielfilm von Russell Mulcahy (2005) 
 Mysterious Island (2012), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Sheppard 
 Mysterious Island (Freizeitpark), ein Freizeitpark in China

The Mysterious Island steht für:

 The Mysterious Island, englischer Titel von Die geheimnisvolle Insel, Roman von Jules Verne (1874)
 The Mysterious Island (1929), US-amerikanischer Film von Lucien Hubbard